Serra de Sao Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra de São Francisco (högland), Mato Grosso do Sul, 
 Serra de São Francisco (kullar), Paraná, 
 Serra de São Francisco (bergskedja), Rio de Janeiro, 
 Serra de São Francisco (ås), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar